El término residencia puede referirse, en esta enciclopedia:

Alojamiento 
 a una vivienda, una casa donde se reside;
 especialmente una vivienda lujosa, como una mansión o un palacio;
 en este sentido, a la residencia de un jefe de Estado, una residencia oficial, y la del rey o de la casa real, una residencia real;
 a una residencia, un establecimiento público destinado al alojamiento de viajeros o huéspedes estables;
 a una institución destinada a alojar a un determinado grupo de personas afines por razón de edad u ocupación, etcétera: una residencia universitaria.

Derecho 
en un conflicto de leyes, a una residencia habitual, el factor de conexión de derecho civil estándar para seleccionar el Lex causae y que también opera como prueba estándar en otros congresos internacionales, para determinar, por ejemplo, la posición de refugiados, qué tribunales debería tratar con casos de rapto de niño, etcétera;
 a una residencia legal o residencia fiscal, un lugar donde una persona física o jurídica tiene establecida la residencia, a veces por motivos fiscales.

Otros 
 a una residencia, lo que obtienen los DJs residentes.
a una residencia, el proceso que afectaba a la evaluación de la conducta de los funcionarios que habían terminado su desempeño, ya desde las Partidas de Alfonso X;
 a una residencia médica, una determinada condición administrativa y profesional de un médico o de otros profesionales sanitarios;
 a una beca residencia, un tipo de beca que consiste en el pago, a un/a estudiante, de su estancia en una institución para llevar a cabo un trabajo específico por un lapso determinado;
 al lugar de residencia habitual, un término utilizado en estadística y en censos de población, cuyo criterio se define por la ubicación de la vivienda principal;
 a la Residencia de Estudiantes, importante institución cultural española.